Сезон 2022/23 — 96-й сезон для «Ниццы» в чемпионате Франции, а также 21-й подряд сезон, который клуб проводит в высшем дивизионе французского футбола.

В этом сезоне команду возглавил швейцарский тренер Люсьен Фавр, который сменил на этом посту французского специалиста Кристофа Гальтье.

По результатам летнего трансферного окна игроками «Ниццы» стали: вратари Каспер Шмейхель и Марцин Булка; защитники Маттиа Вити; полузащитники Аарон Рэмзи, Алексис Бека Бека, Рареш Илие и Росс Баркли; нападающий Будреддин Бауанани.

Помимо участия в чемпионате команда сыграет в Кубке Франции и Лиге конференций.

Состав 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#009cdc" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#009cdc" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#009cdc" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Игроки в аренде

Предсезонные и товарищеские матчи 

4 июля был представлен календарь товарищеских матчей в рамках подготовки к новому сезону. 9 июля «Ницца» сыграла против бельгийского «Брюгге» свой первый матч летнего сбора. Затем 14 июля команда отправилась в Португалию, где провела тренировку, открытую для публики. Во время этого тренировочного сбора были сыграны спарринги с португальской «Бенфикой» (15 июля) и английским «Фулхэмом» (16 июля) в рамках Кубка Алгарве в Фару, после чего была встреча с итальянской «Ромой» 23 июля. 30 июля на поле «Альянц Ривьеры» команда в последнем мачте предсезонной подготовки приняла ещё один итальянский клуб «Торино».

В предсезонное турне отправились: Марцин Булка, Тедди Бульхенди, Энцо Гарридо (вратари); Юсеф Аталь, Мельвен Бар, Флавиус Данилюк, Данте, Жордан Лотомба, Жан-Клэр Тодибо, Антуан Менди, Яннис Науну (защитники);  Хишам Будауи, Алексис Клод-Морис, Марио Лемина, Пабло Росарио, Mорган Шнедерлен, Хефрен Тюрам, Алексис Труйе, Дауда Траоре, Реда Белахьян (полузащитники); Биллаль Брахими, Люка Да Кунья, Анди Делор, Амин Гуири, Кэлвин Стенгс, Бадреддин Буанани (нападающие).

Обзор участия в турнирах

Чемпионат Франции 

Календарь матчей Лиги 1 сезона 2022/23 был опубликован 16 июня 2022 года. «Ницца» начала сезон выездной игрой против «Тулузы».

Турнирная таблица

Статистика выступлений в Лиге 1

Результаты по турам

Матчи 

17 июня 2022 года был представлен календарь матчей сезона 2022/23.

Август 
В своём первом матче в Лиге 1 нового сезона «Ницца» на выезде встречалась с «Тулузой», вернувшейся в высший дивизион после сезона 2019/20. Люсьен Фавр выбрал для себя схему с расстановкой «4-3-3». На 16-й минуте нападающий хозяев Тейс Даллинга ударил в правый нижний угол, но мяч отскочил от штанги и попал в руки вратаря «Ниццы» Марцина Булки. Уже через несколько минут тот же Далинга открыл счёт в матче, замкнув в одно касание навес от Бранко ван ден Бумена. Конец первого тайма игроки «Ниццы» провели активнее в атаке, а удар Кэлвина Стенгса на 32-й минуте пришелся в перекладину. Вышедший на 77-й минуте новичок команды гостей Аарон Рэмзи уже спустя минуту сравнял счёт в матче, оказавшись в штрафной площади соперника, поразил ворота точным ударом в одно касание с передачи Биллаля Браими. Матч закончился в ничью 1:1. Лучшим игроком матча был признан Аарон Рэмзи.

Во втором туре команда дома принимала «Страсбур». Для капитана «Ниццы» Данте этот матч стал 200-м в составе клуба. Фавр изменил растановку на игру, использовав схему «4-2-3-1», а Каспер Шмейхель дебютировал в основном составе «Ниццы», сменив в воротах травмированного Марцина Булку. Датский вратарь совершил несколько важных сэйвов после ударов от Кевина Гамейро (16-я минута) и Александра Джику (23-я минута). На 34-й минуте судья назначил пенальти в ворота «Страсбура» после ошибки Жерзино Ньямси, нарушившего правила в своей штрафной на Амине Гуири. Пенальти реализовал Анди Делор. В начале второго тайма Шмейхель отбил мяч после удара Хабиба Диалло с близкой дистанции. На 56-й минуте гостям удалось сравнять счёт в матче, когда после передачи от Адриен Томассона Гамейро, выйдя один на один со Шмейхелем, перекинул мяч через вратаря хозяев. Финальный счёт матча остался ничейным — 1:1. Лучшим игроком матча был признан Каспер Шмейхель.

В третьем туре Лиги 1 «Ницца» сыграла на выезде против «Клермона». Люсьен Фавр сделал пять замен в стартовом составе в сравнении с матчем с «Маккаби». На 3-й минуте удар Амина Гуири попал в штангу. Но уже на 6-й минуте Саиф-Эддин Кауи вывел «Клермон» вперёд, воспользовавшись ошибкой защиты гостей в штрафной площади. Во втором тайме Фавр выпустил на поле Делора, Бара, Аталя, Рэмзи и Клод-Мориса, таким образом изменил расстановку со схемой «3-5-2». На 78-й минуте Рэмзи с близкой дистанции нанёс удар, но его отразил вратарь хозяев Мори Диав. На 80-й минуте Марио Лемина получил красную карточку за опасный подкат против Комнена Андрича. А уже через две минуты за второе предупреждение с поля был удалён защитник Жан-Клер Тодибо, оставив команду в 9-м. Матч закончился победой хозяев 1:0.

В четвертом туре «Ницца» принимала дома «Марсель» в матче дерби Южного побережья. Фавр использовал в матче схему «4-2-3-1», а в основном составе «Ниццы» дебютировали новички команды Николя Пепе и Маттиа Вити. Уже на 10-й минуте счёт в игре открыл нападающий «Марселя» Алексис Санчес. На 40-й минуте Нуну Тавариш удвоил преимущество гостей. За несколько минут до окончания первого тайма игроки «Олимпика» забили третий гол в матче: Санчес оформил дубль, сыграв на добивании. Во втором тайме голов забито не было и матч завершился со счётом 0:3 в пользу «Марселя». Эта самая крупная победа «Марселя» на поле «Ниццы» с сентября 1979 года (тогда также был зафиксирован счёт 0:3).

В матче пятого тура «Ницца» на выезде сыграла с «Лиллем». Фавр сделал 4 замены после матча с «Марселем» в стартовом составе, выставив расстановку со схемой «3-5-2» с парой нападающих Делор-Пепе. Счёт в игре на 20-й минуте открыл Жонатан Бамба, удар которого рикошетом от Жан-Клера Тодибо попал в ближний от вратаря угол. Но уже через две минуты судья матча Аткинсон назначил пенальти в ворота «Лилля» за фол Тьягу Джало на Аароне Рэмзи в своей штрафной, который успешно реализовал Анди Делор. На 27-й минуте вратарь хозяев Лео Жардим сфолил на Николя Пепе, после чего судья назначил второй пенальти, который две минуты спустя реализовал сам ивуариец, выведя свою команду вперёд. Этот гол стал дебютным для Пепе в составе «Ниццы». Во втором тайме преимущественно владели инициативой хозяева и часто атаковали, но счёт в матче не изменился, а  «Ницца» добыла свою первую в сезоне победу в чемпионате Франции.

Лучшим игроком августа в команде был признан Жан-Клер Тодибо.

Сентябрь 
В первом матче сентября команда дома принимала «Монако» в дерби Лазурного берега. Фавр сделал лишь одну замену после матча с «Лиллем», использовав схему «3-4-3», а стартовом составе впервые вышел новичок команды Гаэтан Лаборд. Лучшим игроком матча был признан защитник «Монако» Аксель Дисаси.

В матче седьмого тура команда на выезде встретилась с «Аяччо», впервые сыграв в новом «третьем» комплекте формы с фиолетово-оранжевыми футболками и фиолетовыми шортами. В первом тайме голов забито не было. На 65-й минуте счёт в игре открыл Анди Делор, получивший мяч на грудь после отскока в штрафной площади гостей и точно пробивший ударом через себя, перекинув вратаря соперников. Во втором тайме вышел дебютант «Ниццы» Росс Баркли, удар которого на 70-й минуте попал в штангу ворот. На 87-й минуте мяч уже после удара Николя Пепе угодил в штангу. Матч завершился победой «Ниццы» со счётом 0:1.

Октябрь 
В первом матче октября команда на выезде встретилась с лидером турнирной таблицы и действующим чемпионом «Пари Сен-Жермен». В стартовом составе впервые вышел новичок команды Росс Баркли. На 26-й минуте капитан гостей Данте сфолил близ штрафной площади своей команды, а через две минуты Лионель Месси успешно пробил ударом со штрафного с 20 метров в верхний угол ворот, открыв счёт в матче. Этот гол стал 60-м забитым прямым ударом со штрафного для Месси в карьере, а также первым за «Пари Сен-Жермен». Сразу после перерыва гостям удалось отыграться благодаря дебютному в составе «Ниццы» голу Гаэтана Лаборда, который замкнул передачу Аталя с правого фланга. На 83-й минуте вышедший на замену Килиан Мбаппе после передачи Норди Мукиеле с правого фланга точно пробил по воротам соперника, принеся своей команде победу. Лучшим игроком матча был признан вингер «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси.

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Кубок Франции 
«Ницца» начнёт выступления в Кубке Франции с восьмого раунда.

Лига конференций УЕФА

Квалификация

Раунд плей-офф 
«Ницца» начала свое дебютное выступление в Лиге конференций с раунда плей-офф в пути представителей лиг. По результатам жеребьевки, которая прошла 2 августа 2022 года, соперником «Ниццы» стал израильский клуб «Маккаби» (Тель-Авив).

В 1-м стыковом матче команда на выезде играла в Тель-Авиве. В первом тайме голов забито не было, однако игроки «Ниццы» имели шансы отличится. На 21-й минуте после удара Анди Делора мяч попал в штангу. Во втором тайме преимуществом владели хозяева, которым удалось открыть счёт в матче на 74-й минуте, когда Стипе Перица, оказавшись один на один с Каспером Шмейхелем, перекинул мяч через вратаря соперников. Матч закончился победой хозяев 1:0. «Ницца» потерпела своё первое поражение в сезоне.

В ответном матче дома принимала «Маккаби». На 25-й минуте счёт в матче открыл Алексис Клод-Морис, забивший головой после передачи Тюрама. Во втором тайме голов забито не было и при равном счёте 1:1 по сумме двух матчей игра перешла в дополнительное время. На 100-й минуте за второе предупреждение с поля был удалён нападающий Амин Гуири. Во втором овертайме футболисты «Маккаби» имели преимущество, а мяч на 107-й минуте после удара Оскара Глуха попал в перекладину ворот Шмейхеля. На 113-й минуте вышедший на замену Алексис Бека Бека ударом из-за пределов штрафной площади закрутил мяч в верхний угол ворот соперника, забил победный гол в матче.

Групповой этап 

По результатам жеребьёвки, которая прошла 26 августа 2022 года, команда попала в группу D с сербским «Партизаном», немецким «Кёльном» и чешским «Словацко».

В своём первом матче группового этапа Лиги конференций «Ницца» дома приняла «Кёльн». Марцин Булка сменил Каспера Шмейхеля в воротах, а в стартовом составе впервые вышли новички команды Софьян Диоп и Джо Брайан. Матч начался позже из-за беспорядков на трибунах. На 18-й минуте мяч после удара Деяна Лубючича с 35 метров попал в штангу. Гости повели в счёте уже на 19-й минуте, когда после передачи Яна Тильманна отличился Штеффен Тиггес. После перерыва Тимо Хюберс сыграл рукой, и Анди Делор успешно реализовал удар с пенальти. Этот гол стал третим для футболиста в сезоне. На 63-й минуте мяч после удара Гаэтана Лаборда угодил в перекладину. Во втором тайме хозяева продолжали опасно атаковать, а Марвин Швебе отметился «сейвами» после ударов Лаборда на 84-й и 86-й минутах. Матч закончился в ничью 1:1.

В матче второго тура команда на выезде сыграла с «Партизаном».

В матче третьего тура «Ницца» на выезде в Угерске-Градиште сыграла со «Словацко» на Городском стадионе.

В матче четвертого тура команда дома принимала «Словацко» в ответной игре. Счёт в матче уже на 14-й минуте открыли хозяева благодаря голу Софьяна Диопа после передачи Джо Брайана. На 75-й минуте после передачи Мерхаса Доски счёт в игре сравнял Михал Томич. На 85-й минуте за срыв атаки с поля был удалён Жан-Клер Тодибо, после чего судья матча Айван Оруэл назначил штрафной удар в ворота хозяев. Петр Рейнберк ударом со штрафного вывел «Словацко» вперёд. Матч закончился победой гостей — 1:2.

Статистика

Матчи и голы 

В графе «Игры» указаны выходы в стартовом составе, после знака + указаны выходы на замену. В графе «Голы» после знака − указаны пропущенные мячи (для вратарей).

Сухие матчи 

Список сортируется по номеру футболки, когда общее количество сухих матчей одинаково. Цифры в скобках представляют игры, в которых участвовали оба вратаря и оба сохранили чистую таблицу; номер в скобках присуждается вратарю, который был заменен на замену, в то время как полный результат засчитывается голкиперу, который находился на поле в начале игры.

Дисциплина

Желтые карточки

Красные карточки

Трансферы

Пришли в клуб

Ушли из клуба

Взяты в аренду

Отправлены в аренду 

Источники: Ligue 1 и L’Équipe

Награды

Игрок месяца

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

2022/2023
Ницца